В административно-территориальном отношении Эфиопия как федерация делится на 11 регионов или штатов ( kəlləl / кыллыл , множ. ч. kəlləločč / кыллылочч), организованных по этническому принципу, и 2 города федерального подчинения ( yä’städadär akkababi, мн. ч. yä’städadär akkababiwočč): Аддис-Абеба и Дыре-Дауа.

Регионы делятся на зоны (ед. ч.  zonə / зоны), те в свою очередь на округа (уорэды,  wäräda), а те на общины (käbäla / кэбэла) — самые мелкие единицы, объединяющие группы деревень.

Субъекты федеративного устройства Эфиопии 
{| class="sortable" style="clear:both;" width="100%"
 |- style="background-color:#bbbbbb;"
 ! №
 ! Флаг
 ! colspan=2|Регион
 ! Адм. центр
 ! www
 ! Площадь,км²
 ! Население,чел. (2015)
 ! Плотность,чел./км²
 |-
 | colspan="9" align="center"|Регионы (штаты)
 |- style="background-color:#eeeeee;"
 | 1
 | align="center" | 
 | ET-AM
 | align="center"| АмхараAmhara 
 | align="center" | Бахр-ДарBahir Dar 
 | align="center" | 
 | align="right" | 154 708,96
 | align="right" | 20 401 000
 | align="right" | 122
 |- style="background-color:#dddddd;"
 | 2
 | align="center" | 
 | ET-AF
 | align="center"| АфарAfar 
 | align="center" | СемераSemera
 | align="center" | 
 | align="right" | 72 052,78
 | align="right" | 1 723 000
 | align="right" | 22
 |- style="background-color:#eeeeee;"
 | 3
 | align="center" |  
 | ET-BE
 | align="center"| Бенишангуль-ГумузBenshangul-Gumaz
 | align="center" | АсосаAsosa
 | align="center" | 
 | align="right" | 50 698,68
 | align="right" | 1 005 000
 | align="right" | 19
 |- style="background-color:#dddddd;"
 | 4
 | align="center" | 
 | ET-GA
 | align="center"| ГамбелаGambella
 | align="center" | ГамбелаGambella
 | align="center" | ]
 | ET-SN
 | align="center"| Наций, национальностей и народов ЮгаYeDebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch 
 | align="center" | АуасаAwasa
 | align="center" | 
 | align="right" | ≈54,400,00
 | align="right" | ≈9 126 000
 | align="right" | 164
 |- style="background-color:#eeeeee;"
 | 6
 | align="center" | 
 | 
 | align="center"| Народов юго-запада Эфиопии
 | align="center" | БонгаBonga
 | align="center" | 
 | align="right" | ≈39 400,00
 | align="right" | ≈2 350 000
 | align="right" | 58
 |- style="background-color:#eeeeee;"
 | 7
 | align="center" | 
 | ET-OR
 | align="center"| ОромияOromia
 | align="center" | АдамаAdama (Nazreth)
 | align="center" | 
 | align="right" | 298 164,29
 | align="right" | 33 692 000
 | align="right" | 105
 |- style="background-color:#dddddd;"
 | 8
 | align="center" | 
 | 
 | align="center"| Сидама
 | align="center" | АуасаAwasa
 | align="center" | 
 | align="right" | ≈12 000,00
 | align="right" | ≈3 200 000
 | align="right" | 700
 |- style="background-color:#cccccc;"
 | 9
 | align="center" | 
 | ET-SO
 | align="center"| СомалиSomali
 | align="center" | ДжиджигаJijiga
 | align="center" | 
 | align="right" | 327 068,00
 | align="right" | 5 453 000
 | align="right" | 16
 |- style="background-color:#eeeeee;"
 | 10
 | align="center" | 
 | ET-TI
 | align="center"| ТыграйTigray
 | align="center" | МэкэлеMekele
 | align="center" | 
 | align="right" | 85 366,53
 | align="right" | 5 056 000
 | align="right" | 58
 |- style="background-color:#dddddd;"
 | 11
 | align="center" | 
 | ET-HA
 | align="center"| ХарариHarari
 | align="center" | ХарэрHarar
 | align="center" | ]Addis Ababa
 | align="center" | 
 | align="center" | ]Dire Dawa 
 | align="center" | 
 | align="center" | 
 | align="right" | 1 558,61
 | align="right" | 440 000
 | align="right" | 248
 |-
 | colspan="9" align="center"|
 |- style="background-color:#cccccc;"
 | 
 | align="center" | 
 | 
 | align="center"| Специальные зоныSpecial enumerated zones
 | align="center" | 
 | align="center" | 
 | align="right" | 978,40
 | align="right" | 112 999
 | align="right" | 115
 |-
 | colspan="9" align="center"|
 |- style="background-color:#cccccc;"
 | 
 | align="center" | 
 | align="center" | ET
 | align="center" | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 
 | align="center" | Аддис-АбебаAddis Ababa 
 | align="center" | ]

Нынешнее административное деление существует с 1994 года. До этого названия и состав административных единиц Эфиопии неоднократно менялся:
 В 1952 Эфиопия, в составе 12 провинций, и Эритрея объединились в федерацию.
 В 1962 Эритрея становится 13-й провинцией Эфиопии.
 В 1963 от Харэрге была отделена провинция Бале.

 В 1974 провинции были переименованы в регионы.
 В 1981 от Шоа был отделен регион Аддис-Абеба, а от Эритреи — Асэб.
 С 1987 начались постоянные изменения в административном делении Эфиопии, вызванные нациольными движениями. В сентябре страна была поделена на 27 административных и 5 автономных районов (Асэб, Дыре-Дауа, Огаден, Тыграй, Эритрея).
 Эта схема так и не была до конца воплощена, когда в 1991 Эфиопию разделили на 14 автономных районов (Афар, Агэв, Амхара, Асэб, Бенишангул, Эритрея, Гамбела, Gurage-Hadiya-Kambata, Кэфа, Омо, Оромо, Сидамо, Сомали, Тыграй) и 2 города приравненых к ним.
 27 мая 1993 на территории Асэба и Эритреи образовалось независимое государство Эритрея.
 В декабре 1994 было принято новое административное деление страны.
 В 2020 году образован регион Сидама (выделен из региона наций, национальностей и народов Юга).
 В 2021 году создан регион Народов юго-запада Эфиопии (выделен из региона наций, национальностей и народов Юга).

Таким образом, наиболее продолжительным было деление на провинции (с 1974 — регионы), длившееся с небольшими изменениями с 1952 по 1987 (35 лет). Поэтому это деление было наиболее известно в мире, и иногда используется даже сейчас.

Список регионов (до 1974 — провинций) на 1987 год:
 Аддис-Абеба (с 1981 г.)
 Арси
 Асэб (с 1981 г.)
 Бале (с 1963 г.)
 Гамо-Гофа
 Годжам
 Гондэр
 Иллубабор
 Кэфа
 Сидамо
 Тыграй
 Уоллега
 Уолло
 Харэрге
 Шоа
 Эритрея

Примечания

Ссылки 
 
 Эфиопия: Административно-территориальное устройство с флагами
 
 States of Ethiopia на сайте Statoids